

Presentación previa 
Es la primera edición del torneo desde el 2009.

Marcus Daniell y Artem Sitak ganaron el título tras derrotar en la final Santiago González y Mate Pavić.

Cabeza de serie 

  Santiago González /  Mate Pavić (Finalistas)
  Guillermo Durán /  Horacio Zeballos (Primera ronda)

<ol start=3>
 ''' Marcus Daniell /  Artem Sitak (Campeones)
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Puebla 2016